ISO 3166-1 — частина стандарту ISO 3166, яка містить коди назв країн і їх володінь. Уперше опублікована в 1974 році. Визначає три різних коди для кожної країни:

 ISO 3166-1 alpha-2 — дволітерна система, яка має багато застосувань, включаючи Інтернет (позначення для доменів першого рівня).
 ISO 3166-1 alpha-3 — трилітерна система.
 ISO 3166-1 (числовий) — трицифрова система, ідентична статистичному розділенню, яке використовується в ООН.

Сьогодні 246 країн і територій мають коди. Відповідно до агенції стандарту ISO 3166, країна або територія повинна бути включена до бюлетеня ООН Назви країн або до кодів країн і регіонів для використання у статистиці  статистичного відділу ООН. Для того, щоб бути включеною до бюлетеня, країна або територія повинна задовольняти одній із таких умов:
 бути членом ООН
 бути членом будь-якої зі спеціалізованих агенцій ООН
 брати участь у складанні зводу законів Міжнародного суду.

Країна або регіон отримує новий код при зміні назви, а числовий код змінюється при зміні кордонів. Деякі коди зарезервовані для різних цілей, наприклад, зарезервованими стають застарілі коди.

ISO 3166-1 не єдиний стандарт для кодів країн. МОК і ФІФА мають власні списки.

Список кодів ISO 3166-1

Дивись також 
 Список країн світу
 ISO 3166
 ISO 3166-2
 ISO 3166-3
 Коди країн

Посилання 

 ISO 3166/MA  — Агенція зі стандарту ISO 3166.
 Methodology Standard country or area codes for statistical use (M49) (Відділ Статистики при ООН — Коди країн і територій для використання у статистиці)  — включає трилітерні і числові коди.
 ISO 3166 COUNTRY CODES  коди і назви країн.

Стандарти ISO

Коди країн